Гилинский — еврейская фамилия. Известные носители:
 Гилинский, Абрам Лазаревич (1897—1939) — советский государственный деятель.
 
 Гилинский, Яков Ильич (род. 1934) — советский, российский учёный-юрист, криминолог, доктор юридических наук, профессор. 

 Гилинская, Эстер (Шалев-Герц, род. 1948) — израильская художница.